Güssing (district)
 Güssing (gemeente)